Сергей Трофимович Зава́ло (; 23 февраля 1919, Анновка — 1989, Киев) — украинский советский математик, педагог, профессор, доктор физико-математических наук.

Биография 
Родился 23 февраля 1919 года в селе Анновка (ныне Петровского района Кировоградской области).

В 1941 году окончил механико-математический факультет МГУ, ученик А. Г. Куроша.

Участник Великой Отечественной войны. С августа 1942 года до конца войны, служил командиром миномётной роты 1235-го стрелкового полка 373-й стрелковой Миргородской Краснознамённой орденов Суворова и Кутузова дивизии. Подполковник в отставке.

В 1952 году защитил кандидатскую диссертацию. С 1954 — доцент, с 1958 — доктор физико-математических наук. В 1946—1957 гг. работал в Черкасском педагогическом институте.

С 1957 до 1970 года — заместитель Министра образования Украинской ССР.

В 1959—1989 преподавал в Киевском университете (доцентом, профессором). В 1970—1980 годах — заведующий кафедрой алгебры и математической логики. В 1971—1980 годах был деканом механико-математического факультета КГУ.

Жил, работал и умер в Киеве.

Научная деятельность 
Труды С. Т. Завадо посвящены операторным свободным группам. Автор 10 работ по теории групп, ряда статей по методике преподавания математики, 11 учебников и пособий.

Избранные труды 
 Елементи аналізу. Алгебра многочленів. К., 1972.
 Алгебра і теорія чисел, практикум з розв’язування задач (в соавт., 1975).
 Елементи аналізу. Рівняння і нерівності, 1975.
 Алгебра і теорія чисел (в соавт., 2-е изд.) ч.1, 1977, ч.2, 1980).
 Курс алгебри, 1985.

Награды 
 Орден Красной Звезды;
 Орден Отечественной войны II степени;
 дважды Орден «Знак Почёта»;
 медаль «За отвагу»;
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»;
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»;
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»;
 медаль Макаренко;
 Почётный гражданин города Хорол (1968).

Примечания

Ссылки 
 Завало Сергій Трохимович.

Почётные граждане Хорола
Педагоги СССР
Выпускники МГУ 1941 года
Преподаватели Черкасского университета имени Богдана Хмельницкого
Преподаватели Киевского университета
Авторы учебников
Родившиеся в Верхнеднепровском уезде
Подполковники (СССР)
Командиры рот в Великой Отечественной войне
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Заместители министров Украинской ССР